Venezuela peut désigner :
 le Venezuela, un pays d'Amérique latine ;
 Venezuela, une municipalité de Cuba dans la province de Ciego de Ávila ;
 Venezuela, une paroisse civile de la municipalité de Lagunillas dans l'État de Zulia au Venezuela.